Die Spielzeit 2010/11 war die dritte reguläre Austragung der MOL Liga, der höchsten gemeinsamen Eishockeyspielklasse Rumäniens und Ungarns. Titelverteidiger waren die Budapest Stars, die in dieser Saison jedoch bereits im Halbfinale ausschieden. Neuer Meister wurde der HSC Csíkszereda.

Teilnehmer 

Für die dritte Saison der Liga kehrte das Farmteam des EBEL-Clubs Alba Volán Székesfehérvár in die MOL Liga zurück. Die Liga startete am 7. September 2010. Außerdem kehrte Steaua Bukarest nach einem Jahr als drittes rumänisches Team in die Liga zurück. Der Rest des Teilnehmerfeldes blieb im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

  Dunaújvárosi Acélbikák aus Dunaújváros (als Dab.Docler)
  Ferencvárosi TC aus Budapest
  HSC Csíkszereda aus Miercurea Ciuc (ung. Csíkszereda)
  Miskolci Jegesmedvék JSE aus Miskolc
  ASC Corona 2010 Brașov aus Brașov
  Alba Volán Székesfehérvár II
  Steaua Bukarest aus Bukarest
  Újpesti TE aus Budapest
  Budapest Stars aus Budapest (als Vasas HC)

Grunddurchgang 
Gespielt wurde eine doppelte Hin- und Rückrunde, was insgesamt 32 Spiele für jede Mannschaft ergab.

Tabelle

Statistiken

Playoffs 
Im Vorfeld der Playoffs spielten die beiden Clubs auf den Rängen acht und neun den letzten Playoff-Teilnehmer in einer kurzen Best of three-Serie aus. Anschließend folgten Viertelfinale, Halbfinale und Finale jeweils im Modus Best of five.

Die dritte Viertelfinalbegegnung zwischen dem späteren Meister SC Miercurea Ciuc und Újpesti TE wurde nach dreizehn Minuten und elf Sekunden beim Stand von 8:0 abgebrochen.

Spiele um Platz acht

Viertelfinale

Halbfinale

Finale

Statistiken

Kader des MOL-Liga-Siegers

Weblinks 
 Webseite der Austragung 2010/11 der MOL Liga mit Spielberichten
 Offizielle Webseiten des ungarischen Eishockeyverbandes (engl./ung.)

Eishockeysaison 2010/11
Saison der Erste Liga (Eishockey)